Die Senatoren im 59. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1904 und 1905 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 59. Kongresses ging vom 4. März 1905 bis zum 3. März 1907. Seine erste reguläre Tagungsperiode fand vom 4. Dezember 1905 bis zum 30. Juni 1906 in Washington, D.C. statt die zweite vom 3. Dezember 1906 bis zum 3. März 1907. Vorher fand bereits vom 4. März bis zum 18. März 1905 eine Sondersitzung statt.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 58. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 56 Republikaner und 33 Demokraten im Senat, ein Sitz war vakant. Der vakante Sitz wurde in einer Nachwahl von den Republikanern besetzt. Bei den Wahlen 1904 und 1905 wechselte jeweils ein Sitz von den Republikanern zu den Demokraten und umgekehrt. Beide Parteien verloren jeweils einen Sitz, weil die Parlamente von Delaware und Missouri keinen Senator gewählt hatten. In Wisconsin war der republikanische Gouverneur La Follette gewählt worden, der erst im Januar 1906 als Gouverneur zurücktrat und seinen Senatssitz einnahm. Damit saßen 55 Republikaner und 32 Demokraten im Senat, drei Sitze waren vakant. Noch im März wurde in Missouri ein Republikaner gewählt, so dass diese auf 56 Sitze kamen. Im Dezember 1905 starb ein republikanischer Senator, sein ernannter Nachfolger war Demokrat. Im Januar 1906 nahm La Folette seinen Sitz ein, im Juni wurde der verbleibende vakante Sitz von einem Republikaner gewonnen, damit saßen 57 Republikaner und 33 Demokraten im Senat. Durch Nachwahl wechselte im Januar 1907 ein Sitz von den Demokraten zu den Republikanern. Damit saßen am Ende des 59. Kongresses 58 Republikaner und 32 Demokraten im Senat.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 59. Kongresses war Charles W. Fairbanks Vizepräsident. Ein Senator wird zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernimmt. Während der gesamten Dauer des Kongresses ab dem 4. März 1905 war William P. Frye Präsident pro tempore.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei oder der Republikanischen Partei angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1911 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1907 und die der Klasse III bis zum 3. März 1909. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Teller war ursprünglich als Republikaner gewählt worden, Dubois als Silber-Republikaner.
 b) Taliaferro trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 20. April an.
 c) Burrows trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 24. Januar an.
 d) Gearin trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 13. Dezember an.
 e) Kittredge trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 11. Juli an.
 f) La Folette war zwar zum 4. März 1905 gewählt worden, blieb aber bis Januar 1906 Gouverneur.
 g) Clark trat sein Amt anderen Quellen nach bereits am 23. Januar an.

Einzelnachweise 

059
Vereinigte Staaten, Senat #059
Senatoren 059